Spring Creek kan syfta på följande platser:

USA 
 Spring Creek, Nevada, en ort i Elko County i Nevada, 
 Spring Creek, South Dakota, en ort i Todd County i South Dakota,